Early to Wed – film del 1926 diretto da Frank Borzage
Early to Wed – cortometraggio del 1929 diretto da Gus Meins